Sure, un brano musicale dei Take That
 Sure, plurale improprio di sūra, capitolo del Corano

Geografia 
 Sûre è una frazione del comune belga di Vaux-sur-Sûre.
 Suré è un comune francese del dipartimento dell'Orne.

Idronimi 
 La Sûre (Sauer in lingua tedesca e in lingua lussemburghese) è un affluente della Mosella.
 La Sure è un affluente della Drôme.